SLV ou slv peut faire référence à :

Code 
SLV ou slv est un code, qui signifie :
 SLV, Salvador ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.
 slv, Slovène ;
 selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Sigle
SLV est un sigle, qui signifie :
 Sapporo-Like Virus, le genre de virus Sapovirus, appartenant à la famille des Caliciviridae ;
 Satellite Launch Vehicle, une fusée spatiale indienne ;
 Sport & Loisirs Vicomtais, un club de handball vendéen, basé à la Chaize-le-Vicomte ayant évolué au niveau national (N2F).

Code